Темплет ( — «, лекало, модель») в технике — плоская масштабная модель оборудования, изготовляемая при помощи фотомодельного проектирования или других способов копирования. Используется при разработке стендов, пультов управления, станков, при проектировании научно-исследовательских и промышленных установок и других сооружений.

Темплет в металловедении — плоский образец, вырезанный из металлического изделия или заготовки и предназначенный для выявления и изучения на нём макроструктуры изделия. Для этих целей темплет шлифуют, а затем обрабатывают растворами щелочей и кислот.

См. также 

 Темплет — гора на Шпицбергене.

Примечания 

Машиностроение
Металловедение